

Села:
 Якимівці — Лановецький район, Тернопільська область
 Якимівці — Красилівський район, Хмельницька область

Якимівці (Єкімеуць) () — село, Резінський район

Дивись також 
 Якимовці